Айгнер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Айгнер, Андреас (род. 1984) — австрийский автогонщик.
 Айгнер, Ильзе (род. 1964) — немецкий государственный и политический деятель. 
 Айгнер, Йозеф Матеус (1818—1886) — австрийский художник-портретист.
 Айгнер, Кристиан (род. 1971) — барабанщик, композитор, сессионный музыкант, мультиинструменталист.
 Айгнер, Кристиан Пётр (1756—1841) — польский архитектор и ведущий теоретик неоклассицизма.
 Айгнер, Мартин (род. 1942) — австрийский математик.
 Айгнер, Штефан (род. 1987) — немецкий футболист.
 Айгнер, Франц (1892—1970) — австрийский тяжелоатлет, чемпион мира и призёр Олимпийских игр.
 Айгнер, Ханнес (род. 1989) — немецкий спортсмен слалом каноист. 
 Айгнер, Эрнст (род. 1966) — австрийский футболист.